El término 12 de Octubre o Doce de Octubre puede hacer referencia a:

 12 de octubre, fecha.
 12 de Octubre, hospital de Madrid, España.
 12 de Octubre, estación de metro de Madrid.
 12 de Octubre, estación de metro de Panamá.
 12 de Octubre, barrio de Quito, Ecuador.
 12 de Octubre Football Club, club de fútbol de Paraguay.
 Departamento Doce de Octubre, división administrativa de la provincia del Chaco, Argentina.
 Doce de Octubre, comuna de Medellín, Colombia.
 Doce de Octubre, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Doce de Octubre, localidad de la provincia de Mendoza, Argentina.
 Doce de Octubre, estación de cercanías de Madrid.
 Las celebraciones de la Fiesta nacional de España, Día de la Hispanidad o Día de la Raza, en conmemoración al descubrimiento de América, se celebran el 12 de octubre.